Dvärgkanin kan syfta på:
 Dvärgkanin – en ras av tamkanin, se Dvärghare
 Dvärgkanin –  som finns att köpa i djuraffär är dock tama raser av europeisk kanin, se Tamkanin#Dvärgkaniner